Zamach na Napoleona Bonapartego w 1800 (24 grudnia 1800)
 Zamach na rue Copernic w Paryżu (3 października 1980)
 Zamach na redakcję Charlie Hebdo (7 stycznia 2015)
 Zamachy w Paryżu (13 listopada 2015)
 Zamach w Paryżu (3 lutego 2017)
 Zamach w Paryżu (20 kwietnia 2017)